Nosotetocus är ett släkte av skalbaggar. Nosotetocus ingår i familjen almsavbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Almsavbaggar
Nosotetocus